Ма́йский — посёлок в Белгородской области России, административный центр Белгородского района и Майского сельского поселения. С 1986 по 1994 год имел статус поселка городского типа.

География 
Расположен в нескольких километрах на юго-запад от Белгорода и в 24 км от МАПП «Нехотеевка» (граница с Украиной), по левую сторону международной магистрали Москва-Симферополь.

История 

В 1957 году организовалась областная опытная сельскохозяйственная станция, с целью изучения местных возможностей подъёма сельскохозяйственного производства и внедрения научных достижений в практику колхозов и совхозов области. Станция имела несколько старых животноводческих построек и ветхих жилищ, небольшое количество беспородного скота, неокультуренные земли. Прошло 14 лет. Станция выросла в большое экспериментальное и элитно-семеноводческое хозяйство. Вместо старых, примитивных животноводческих построек и ветхих жилищ появились дома с удобствами, современные механизированные животноводческие фермы, семяхранилища, тракторный и автомобильный парк, солидное электросилововое хозяйство.

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 января 1968 г. в Белгородской области был переименован посёлок областной опытной сельскохозяйственной станции в Майский.

В 1971 году организовался НИПТИЖ, а с 1978 года уже учебный научный центр. Процесс обучения студентов тесно переплетается с их участием в проведении научных исследований. На базе учебного научного центра в 1978 году был создан Белгородский СХИ (сельскохозяйственный институт), а в феврале 1994 года — Белгородская государственная сельскохозяйственная академия. Её деятельность имеет существенное значение не только для развития агропромышленного комплекса области, но и в целом Центрально-Чернозёмного региона. В академии создана мощная научная база для проведения исследований на высоком научно-методическом уровне. Большой вклад в развитие академии внес доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Герой Социалистического Труда А. Ф. Пономарев.

Население

Транспорт 
Посёлок не имеет своих автотранспортных предприятий.

Раньше посёлок имел троллейбусное сообщение до города Белгорода, №15 г.Белгород (Завод Энергомаш) - посёлок Майский, в 2015 году, троллейбусы на данный маршрут убрали. Данный посёлок имеет автобусное сообщение с городом Белгородом, ниже перечислены маршруты:

№ 102 (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — посёлок Майский (БелГАУ)),

№ 102а (г. Белгород (з-д. Энергомаш) - с.Головино),

№ 102г (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — посёлок Майский(БелГАУ) — с. Долбино),

№ 102м (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — посёлок Майский(БелГАУ) - Микрорайон Майский-8).

№ 108 (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — с.Октябрьский - с.Вергилёвка),

№ 109 (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — пос. Октябрьский - с.Чайки),

№ 109у (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — пос. Октябрьский),

№ 109а (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — пос. Октябрьский - с.Наумовка),

№ 109к (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — пос. Октябрьский - с.Красный Октябрь),

№ 109с (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — пос. Октябрьский - с.Петровка),

№ 109н (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — пос. Октябрьский - с.Журавлевка),

№ 110 (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — с.Октябрьский - с.Нечаевка),

№ 129 (Разумное — (г. Белгород) — посёлок Майский),

№ 131 (посёлок Майский(БелГАУ) — СитиМолл),

№ 132 (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — с.Бессоновка),

№ 132а (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — с.Бессоновка - с.Щетиновка),

№ 132с (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — с.Бессоновка - c.Солохи),

№ 136 (посёлок Майский(БелГАУ) — п.Комсомольский - c.Стрелецкое),

№ 142 (г. Белгород (з-д. Энергомаш) — с.Весёлая Лопань),

Культура и образование

Высшие учебные заведения 
 Белгородский государственный университет имени В. Я. Горина*

Достопримечательности 
9 января 2012 года в день 90-летия дважды героя социалистического труда Василия Горина глава Белгородской области Евгений Савченко открыл памятник выдающемуся аграрию региона, который на протяжении 53 лет руководил колхозом им. Фрунзе.
Скульптуру московского автора Олега Киевского, установили в посёлке Майский, на площадке перед учебным корпусом № 1 Белгородского государственного аграрного университета. В 2011 году этому учебному заведению присвоено имя Василия Горина.

Примечания

Ссылки 
 Майское сельское поселение на сайте Белгородского района

Населённые пункты Белгородского района
Районные центры Белгородской области
Бывшие посёлки городского типа Белгородской области